Castelvecchiesi – abitanti di Castel di Tora
Castelvecchiesi – abitanti di Castelvecchio (Prignano sulla Secchia)
Castelvecchiesi – abitanti di Castelvecchio (Sante Marie)
Castelvecchiesi – abitanti di Castelvecchio Calvisio
Castelvecchiesi – abitanti di Castelvecchio Subequo
Castelvecchiesi – abitanti di Castelvecchio di Rocca Barbena